Le Eishockey Club Wetzikon est un club de hockey sur glace de Wetzikon en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1949.

Palmarès 
 1ère Ligue
 Champion en 1979-1980
 Champion en 2017-2018

 2ème Ligue
 Champion en 2013-2014

Lien externe 
  Site officiel

Wetzikon